Lombarda - algo ou alguém relativo à Lombardia, Itália.
 Lombarda - mulher pertencente ao povo lombardo.
 Língua lombarda - idioma galo-itálico.
 Liga Lombarda - união de cidades no norte da península itálica.
 Massa Lombarda - comuna italiana da Emília-Romanha.
 Escola Lombarda - escola de contabilidade.
 Arquitetura lombarda - estilo arquitetônico do reino dos lombardos.
 Couve-lombarda (ou couve de Milão) - tipo de couve da espécie Brassica oleracea.
 Serra Lombarda - pequena cadeia montanhosa no estado brasileiro do Amapá.